Маньчжурский кандидат:

 Маньчжурский кандидат (роман) — роман Ричарда Кондона (1959)
 Маньчжурский кандидат (фильм, 1962)
 Маньчжурский кандидат (фильм, 2004)